Давид Немечек (; , Пльзень, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Игрок сборной Чехии по хоккею и клуба чешской Экстралиги «Спарта Прага».

Биография 
Давид Немечек начал играть за юниорские команды ХК «Шкода Пльзень» в сезоне 2009/10. В 2012 году перебрался в Северную Америку, где играл на протяжении 3-х сезонов в хоккейной лиге Онтарио, Западной хоккейной лиге и хоккейной лиге США. По возвращении в Европу, играл в Финляндии за команды ТПС и «Лукко». В 2016 году вернулся в Чехию, играл в Экстралиге за «Пльзень», «Младу Болеслав». С сезона 2020/21 играет за пражскую «Спарту».

В 2017 году впервые был приглашён в сборную Чехии. Всего за сборную сыграл 11 матчей.

Достижения 
 Бронзовый призёр Экстралиги 2021

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК Спарта Прага 
 Статистика на eliteprospects.com 
 Профиль на сайте чешского хоккея 

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Сидар-Рапидс Рафрайдерс»
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Спарта» Прага